

Інкстер — місто, штат Мічиган
 Інкстер — місто, штат Північна Дакота